Este anexo reune a lista de canções da banda Jonas Brothers.

Canções dos álbuns de estúdio
Todas as canções contidas nos álbuns de estúdio lançados pelos Jonas Brothers.

0-9

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

S

T

U

V

W

Y

Faixas bônus
Canções lançadas como faixas bônus nos álbuns de estúdio dos Jonas Brothers.

Canções de trilhas sonoras
Canções lançadas pelos Jonas Brothers para trilhas sonoras de filmes.

Covers

Covers lançados
Covers gravados pelos Jonas Brothers e lançados profissionalmente.

Outros covers
Alguns covers apresentados pela banda em apresentações.

Outras canções
Canções gravadas pela banda e lançadas em diversos álbuns, como coletâneas e outros.

Participações
Canções em que os Jonas Brothers são creditados como artistas convidados.

Canções de JONAS
Canções gravadas pela banda para a série JONAS.

Canções não lançadas
Canções que eles escreveram/gravaram mas não foram lançadas.

Carreira solo de Nick Jonas
Canções lançadas no álbum solo de Nick Jonas, um dos integrantes da banda.

Ver também
Discografia dos Jonas Brothers

Jonas Brothers
!